Крымский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Крымский сельский округ Одинцовского района (1994—2006)

Казахстан

Костанайская область 

 Крымский сельский округ Денисовского района